Desde 1916, houve cinco grandes conflitos armados conhecidos como "rebeliões" envolvendo o povo tuaregue em partes do norte do Mali e no Níger:

Rebelião tuaregue (1916-1917)
Rebelião tuaregue (1961-1964)
Rebelião tuaregue (1990-1995)
Rebelião tuaregue (2007-2009)
Rebelião tuaregue (2012)

Desambiguações de guerras e batalhas